III liga dolnośląska mężczyzn w siatkówce – czwarta w hierarchii po PLS, I lidze i II lidze męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Polsce. Rywalizacja toczy się systemem ligowym wraz z play-offami, o awans do II ligi. W rozgrywkach biorą udział zespoły z województwa dolnośląskiego. Za prowadzenie ligi odpowiada Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej.

Sezon 2019/2020 

Dane aktualne na 13 lutego 2020.

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Grupa A

Grupa B

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 PlusLiga
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn
 II liga polska w piłce siatkowej mężczyzn
 Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
 Liga Siatkówki Kobiet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Piłki Siatkowej
 Strona Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej

III liga polska w piłce siatkowej mężczyzn